Правительство Эвы Копач — польское правительство премьер-министра Эвы Копач, который действовал с 22 сентября 2014 года по 16 октября 2015 года.

Кабинет министров

См. также 
 Правительство Польши
 История Польши

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства Польши 

Правительство Польши
Правительства, появившиеся в 2014 году